Vercellese ovvero relativo a Vercelli
 Vercellese ovvero relativo alla provincia di Vercelli
 Vercellese – cognome italiano
 Vercellese – quartiere di Milano
 Dialetto vercellese
 Strada statale 143 Vercellese